Een verkeersweg:
 N422 (België)
 N422 (Frankrijk)
 N422a (Frankrijk)
 N422 (Nederland), zie Provinciale weg 422
 N422 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing